Osoby o tym nazwisku:
 Enrique Mansilla – argentyński kierowca wyścigowy
 Humberto Mansilla – chilijski lekkoatleta